

Persone
 Aldo Claudio Zappalà – produttore televisivo italiano
 Gaetano Zappalà – giornalista e scrittore italiano
 Gaetano Zappalà – medico italiano
 Gregorio Zappalà – scultore italiano
 Joe Zappala – hockeista su ghiaccio statunitense
 Stefano Zappalà – politico italiano
 Vincenzo Zappalà – astronomo italiano

Altro 
 Teatro Zappalà – teatro di Palermo
 2813 Zappalà – asteroide del sistema solare
 Zappalà – azienda italiana del settore lattiero-caseario